Biografies:
 Georges de la Chapelle (Farges-Allichamps, Centre, França, 1868 − ?, 1923), tennista francès 
 Vincent La Chapelle (1690 o 1703 - 1745), cuiner i escriptor culinari francès
 Toponímia:
 Chapelle (cràter), cràter d'impacte en el planeta Venus 
 Chapelle-lez-Herlaimont, municipi belga de la província d'Hainaut a la regió valona
 Henri-Chapelle, entitat del municipi de Welkenraedt, a la província de Lieja de la regió valona de Bèlgica
 França:
 Chapelle-des-Bois, municipi al departament del Doubs (regió de Borgonya - Franc Comtat)
 Chapelle-Guillaume, municipi al departament de l'Eure i Loir (regió de Centre-Vall del Loira)
 Chapelle-d'Huin, municipi al departament del Doubs (regió de Borgonya - Franc Comtat)
 Chapelle-Royale, municipi al departament de l'Eure i Loir (regió de Centre-Vall del Loira)
 Chapelle-Spinasse, municipi al departament de la Corresa (regió de Nova Aquitània)
 Chapelle-Vallon, municipi al departament de l'Aube (regió de Gran Est)
 Chapelle-Viviers, municipi al departament de la Viena (regió de Nova Aquitània)
 Chapelle-Voland, municipi al departament del Jura (regió de Borgonya - Franc Comtat)
 La Chapelle (Allier), municipi al departament de l'Alier (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 La Chapelle (Ardenes), municipi al departament de les Ardenes (regió del Gran Est)
 La Chapelle (Charente), municipi al departament del Charente (regió de Nova Aquitània)
 La Chapelle (Savoia), municipi al departament de la Savoia (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 La Chapelle-Achard, municipi al departament de Vendée 
 La Chapelle-Agnon, municipi al departament del Puèi Domat (Alvèrnia-Roine-Alps)
 La Chapelle-d'Alagnon, municipi al departament de Cantal (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 La Chapelle-Anthenaise, municipi al departament de Mayenne 
 La Chapelle-Aubareil, municipi al departament de la Dordonya (regió de Nova Aquitània)
 La Chapelle-d'Aurec, municipi al departament de l'Alt Loira  (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 La Chapelle-Baloue, localitat i comuna al departament de la Cruesa (regió de Nova Aquitània)
 La Chapelle-Basse-Mer, municipi al departament de Loira Atlàntic (regió de País del Loira)
 La Chapelle-Bâton (Deux-Sèvres), municipi al departament de Deux-Sèvres (regió de la Nova Aquitània)
 La Chapelle-Bâton (Viena), municipi al departament de la Viena (Nova Aquitània)
 La Chapelle-Bayvel, municipi al departament de l'Eure  (regió de Normandia)
 La Chapelle-Bertin, municipi al departament de l'Alt Loira (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 La Chapelle-Bertrand, municipi al departament de Deux-Sèvres (regió de la Nova Aquitània)

 La Chapelle-Biche, municipi al departament de l'Orne  (regió de Normandia)

 La Chapelle-Blanche-Saint-Martin

 La Chapelle-Blanche (Costes del Nord), municipi a la regió de Bretanya, al departament de Costes
 La Chapelle-Blanche (Savoia), municipi al departament de la Savoia (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)

 La Chapelle-Bouëxic, municipi a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia

 La Chapelle-Souëf, municipi al departament de l'Orne  (regió de Normandia)

 La Chapelle-Cécelin, municipi al departament de la Manche  (regió de Normandia)

 La Chapelle-de-Bragny, municipi al departament de Saona i Loira  (regió de Borgonya - Franc Comtat)
 La Chapelle-en-Serval, municipi al departament de l'Oise (regió dels Alts de França)

 La Chapelle-Neuve (Ar Mor-Bihan), municipi al departament d'Ar Mor-Bihan (regió de Bretanya)
 La Chapelle-Naude, municipi al departament de Saona i Loira  (regió de Borgonya - Franc Comtat)

 La Chapelle-Engerbold, municipi al departament de Calvados  (regió de Normandia)

 La Chapelle-Gauthier, municipi al departament del Sena i Marne 
 La Chapelle-Saint-Sauveur (Saona i Loira), municipi al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya - Franc Comtat)
 La Chapelle-des-Pots

 La Chapelle-Saint-Géraud, municipi al departament de la Corresa  (regió de Nova Aquitània
 La Chapelle-Thècle, municipi al departament de Saona i Loira  (regió de Borgonya - Franc Comtat)

 La Chapelle-Montlinard

 La Chapelle-Hullin

 La Chapelle-Forainvilliers

 Nova Aquitània:
 La Chapelle-aux-Brocs, municipi al departament de la Corresa  (regió de Nova Aquitània

 La Chapelle-Montbrandeix, municipi al departament de l'Alta Viena  (regió de

 La Chapelle-Saint-Martial, localitat i comuna al departament de la Cruesa (regió de Nova Aquitània)

 La Chapelle-Monthodon

 La Chapelle-Urée

 La Chapelle-Fortin

 La Chapelle-Rambaud

 La Chapelle-Vicomtesse

 La Chapelle-Vaupelteigne

 La Chapelle-Thémer

 La Chapelle-Montligeon

 La Chapelle-Craonnaise

 La Chapelle-Huon

 La Chapelle-Onzerain

 La Chapelle-la-Reine

 La Chapelle-Rousselin

 La Chapelle-Viel

 La Chapelle-de-Guinchay

 La Chapelle-Hugon

 La Chapelle-au-Moine

 La Chapelle-Réanville

 La Chapelle-Moulière

 La Chapelle-d'Andaine

 La Chapelle-Hareng

 La Chapelle-de-Mardore, municipi al departament del Roine  (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps

 La Chapelle-Pouilloux

 La Chapelle-Rablais

 La Chapelle-d'Aligné

 La Chapelle-Rainsouin

 La Chapelle-d'Aunainville

 La Chapelle-Iger

 La Chapelle-Gaceline (en bretó Ar Chapel-Wagelin) és un municipi a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia

 La Chapelle-Montmartin

 La Chapelle-Lasson

 La Chapelle-Erbrée (en bretó Ar Chapel-Ervoreg) és un municipi a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia

 La Chapelle-au-Mans

 La Chapelle-Montreuil

 La Salle-et-Chapelle-Aubry

 La Chapelle-Saint-Sulpice

 La Chapelle-Orthemale

 La Chapelle-Moutils

 La Chapelle-Vendômoise

 La Chapelle-d'Angillon

 La Chapelle-Gaugain

 La Chapelle-de-Brain, municipi al departament d'Ille i Vilaine a la regió de Bretanya 

 La Chapelle-Hermier

 La Chapelle-Enchérie

 La Chapelle-Chaussée, municip (regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine

 La Chapelle-sous-Brancion

 La Chapelle-sous-Uchon

 La Chapelle-du-Bard

 La Chapelle-sur-Dun

 La Chapelle-Launay (en bretó Chapel-ar-Wern) és un municipi a la regió de país del Loira, al departament de Loira Atlàntic, que històricament

 La Chapelle-sur-Chézy

 La Chapelle-Janson (en bretó Chapel-Yent, en galó La Chapèll-Janczon) és un municipi a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i

 La Chapelle-Saint-Ouen

 La Chapelle-de-Surieu

 La Chapelle-Haute-Grue

 La Chapelle-aux-Choux

 La Chapelle-Caro, municipi a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan 

 La Chapelle-sur-Furieuse

 La Chapelle-Saint-Laud

 La Chapelle-Palluau

 La Chapelle-de-la-Tour

 La Chapelle-Villars

 La Chapelle-Saint-Fray

 La Chapelle-sous-Dun

 La Chapelle-sur-Oudon

 La Chapelle-Gauthier (Eure)

 La Chapelle-du-Châtelard

 La Chapelle-Saint-Quillain

 La Chapelle-du-Bourgay

 La Chapelle-d'Abondance

 La Chapelle-Saint-Étienne

 La Chapelle-au-Riboul

 La Chapelle-Saint-Aubin

 La Chapelle-Saint-Martin

 La Chapelle-du-Lou (en bretó Chapel-al-Loc'h, en gal·ló La Chapèll-du-Lóc) és un municipi a la regió de Bretanya, al departament d'Ille

 La Chapelle-lès-Luxeuil

 La Chapelle-aux-Lys

 La Chapelle-du-Noyer

 La Chapelle-aux-Chasses
 la Chapelle-Marcousse, municipi al departament del Puèi Domat  (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)

 La Chapelle-sur-Oreuse

 La Chapelle-sous-Orbais

 La Chapelle-Heulin (en bretó Chapel-Huelin) és un municipi a la regió de país del Loira, al departament de Loira Atlàntic, que històricament

 La Chapelle-près-Sées

 La Chapelle-Saint-Luc

 La Chapelle-du-Genêt

 La Chapelle-Saint-Florent

 La Chapelle-Felcourt és un municipi al departament del Marne  (regió del Gran Est)

 La Chapelle-aux-Bois

 La Chapelle-des-Fougeretz, municipi al departament d'Ille i Vilaine (regió de Bretanya)

 La Chapelle-Glain, municipi al departament de Loira Atlàntic (regió de país del Loira)

 La Chapelle-en-Vexin

 La Chapelle-du-Bois

 La Chapelle-sur-Loire

 La Chapelle-Saint-Maurice

 La Chapelle-des-Marais (en bretó Chapel-ar-Geunioù) és un municipi a la regió de país del Loira, al departament de Loira Atlàntic, que

 La Chapelle-aux-Naux

 La Chapelle-Saint-Sépulcre

 La Chapelle-aux-Filtzméens (en bretó Chapel-Hilveven) és un municipi a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006

 La Chapelle-sur-Coise

 La Chapelle-devant-Bruyères

 La Chapelle-Geneste

 La Chapelle-Saint-Laurian

 La Chapelle-Saint-Laurent

 La Chapelle-en-Lafaye

 La Chapelle-Saint-Rémy

 La Chapelle-Saint-Ursin

 La Chapelle-sur-Aveyron

 Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges

 La Chapelle-Saint-André

 La Chapelle-sur-Usson

 La Chapelle-Saint-Mesmin

 La Chapelle-Thouarault, municipi al departament d'Ille i Vilaine (regió de Bretanya)

 La Chapelle-du-Bois-des-Faulx

 La Chapelle-du-Mont-de-France

 La Chapelle-Saint-Aubert municipi al departament d'Ille i Vilaine (regió de Bretanya)

 La Chapelle-sur-Erdre (en bretó Chapel-Erzh, en gal·ló La Chapèll sur l'Erd) és un municipi a la regió de país del Loira, al departament

 La Chapelle-d'Armentières és un municipi al departament del Nord (regió dels Alts de França)

 La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine

 La Chapelle-en-Vercors

 La Chapelle-Neuve (Costes del Nord), municipi a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 1999 tenia

 La Chapelle-en-Juger, municipi al departament de la Manche  (regió de Normandia. L'any 2007 tenia 661 habitants.

 La Chapelle-Yvon, municipi al departament de Calvados  (regió de Normandia

 La Chapelle-Thireuil, municipi al departament de Deux-Sèvres  (regió de la Nova Aquitània

 La Chapelle-Gaudin, municipi al departament de Deux-Sèvres  (regió de la Nova Aquitània

 La Chapelle-Taillefert, localitat i comuna de França, a la regió de la Nova Aquitània, departament de la Cruesa

 La Chapelle-aux-Saints, municipi al departament de la Corresa  (regió de la Nova Aquitània

 La Chapelle-du-Mont-du-Chat

 La Chapelle-Saint-Sauveur (Loira Atlàntic), municipi a la regió de país del Loira, al departament de Loira Atlàntic, que

 La Chapelle-Grésignac, municipi al departament de la Dordonya  (regió de la Nova Aquitània

 La Chapelle-Montabourlet, municipi al departament de la Dordonya  (regió de la Nova Aquitània

 La Chapelle-Gonaguet, municipi al departament de la Dordonya  (regió de la Nova Aquitània

 La Chapelle-en-Valgaudémar, municipi al departament dels Alts Alps  (regió de Provença –

 La Chapelle-Faucher, municipi al departament de la Dordonya  (regió de la Nova Aquitània. Toponímia

 La Chapelle-Laurent és un municipi al departament de Cantal  (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps.

 La Chapelle-Saint-Jean, municipi al departament de la Dordonya  (regió de la Nova Aquitània

 La Chapelle-Montmoreau, municipi al departament de la Dordonya  (regió de la Nova Aquitània

 Cantó de la Chapelle-sur-Erdre, divisió administrativa francesa situat al departament de Loira Atlàntic 
 Cantó de La Chapelle-d'Angillon, cantó al districte de Vierzon (departament del Cher)

 Cantó de La Chapelle-de-Guinchay, cantó al districte de Mâcon (departament de Saona i Loira)
 Cantó de La Chapelle-Saint-Luc, antic cantó francès al districte de Troyes del departament de l'Aube

 Cantó de La Chapelle-la-Reine, antic cantó al districte de Fontainebleau del departament del Sena i Marne

 Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier, municipi al departament de la Dordonya  (regió de

 Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert, municipi al departament de la Dordonya 

 Neuve-Chapelle, municipi al departament del Pas de Calais (regió dels Alts de França)
 Vieille-Chapelle, municipi al departament del Pas de Calais (regió dels Alts de França)

 Tourville-la-Chapelle, municipi al departament del Sena Marítim (regió de Normandia)

 La Haute-Chapelle, municipi al departament de l'Orne (regió de Normandia)